Plaats in Indonesië
 Ngabean (Boja), een plaats in het bestuurlijke gebied Kendal in de provincie Midden-Java
 Ngabean (Candiroto), een plaats in het bestuurlijke gebied Temanggung in de provincie Midden-Java
 Ngabean (Mirit), een plaats in het bestuurlijke gebied Kebumen in de provincie Midden-Java
 Ngabean (Secang), een plaats in het bestuurlijke gebied Magelang in de provincie Midden-Java